Александр Петрович Кулешов:
 Нолле, Александр Петрович (псевдоним Кулешов) (1921—1990) — русский советский писатель;
 Кулешов, Александр Петрович (род. 1946) — доктор технических наук, академик РАН.